Les épreuves de handball aux Jeux asiatiques de 2006 se sont déroulées du 3 au  au Al-Gharrafa Indoor Hall, à Doha, au Qatar. Deux épreuves de handball figuraient au programme, une féminine et une masculine

Liste des épreuves 
 Épreuve féminine 
 Épreuve masculine

Tableau des médailles

Épreuve féminine 
Les huit équipes présentes s'affrontent dans deux poules de quatre équipes, la première et la deuxième de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales.

Premier tour

Groupe A 

|}

 
 Kazakhstan - Ouzbékistan : 23 - 12
 Chine - Inde : 56 - 19
 
 Kazakhstan - Inde : 38 - 17
 Chine - Ouzbékistan : 46 - 17
 
 Kazakhstan - Chine : 32 - 25
 Ouzbékistan - Inde : 29 - 24

Groupe B 

|}

 
 Corée du Sud - Thaïlande : 45 - 14
 Japon - Taipei : 31 - 20
 
 Corée du Sud - Taipei : 44 - 17
 Japon - Thaïlande : 40 - 13
 
 Corée du Sud - Japon : 28 - 21
 Thaïlande - Taipei : 24 - 30

Tableau final

Podium

Épreuve masculine 
Les quinze équipes présentes s'affrontent dans une phase préliminaire au sein de trois poules de quatre équipes et une de trois équipes. Les équipes terminant première et deuxième de leur poule se qualifient pour la phase suivante, où elles sont réparties en deux poules de quatre équipes. Les équipes terminant première de cette phase affrontent ensuite en demi-finales les équipes ayant terminé deuxième (l'équipe première du groupe E affronte l'équipe deuxième du groupe F, et vice-versa).

Premier tour

Groupe A 

|}

 
 Bahreïn - Macao : 53 - 11
 Qatar - Inde : 48 - 19
 
 Inde - Macao : 31 - 14
 
 Bahreïn - Inde : 47 - 30
 Qatar - Macao : 52 - 12
 
 Bahreïn - Qatar : 25 - 29

Groupe B 

|}

 
 Chine - Iran : 25 - 27
 
 Chine - Hong Kong : 30 - 23
 Koweït - Iran : 31 - 22
 
 Hong Kong - Iran : 18 - 36
 Koweït - Chine : 33 - 23
 
 Koweït - Hong Kong : 41 - 23

Groupe C 

|}

 
 Japon - Ouzbékistan : 56 - 30
 Émirats arabes unis - Arabie saoudite : 29 - 33
 
 Japon - Arabie saoudite : 25 - 26
 Émirats arabes unis - Ouzbékistan : 46 - 27
 
 Japon - Émirats arabes unis : 34 - 20
 
 Ouzbékistan - Arabie saoudite : 23 - 51

Groupe D 

|}

 
 Corée du Sud - Syrie : 38 - 36
 
 Syrie - Liban : 37 - 28
 
 Corée du Sud - Liban : 45 - 29

Deuxième tour

Groupe E 

|}
L'équipe masculine d'Arabie saoudite a été disqualifiée de son match contre l'équipe du Qatar car elle ne portait pas la couleur de maillot qu'elle aurait dû porter, à savoir vert pour les joueurs et gris pour les gardiens, ni au coup d'envoi, ni au bout de 15 minutes de jeu. L'équipe du Qatar a donc remporté ce match avec un score de 10 à 0.

 
 Qatar - Iran : 27 - 24
 Arabie saoudite - Syrie : 25 - 34
 
 Qatar - Syrie : 29 - 21
 Arabie saoudite - Iran : 19 - 28
 
 Qatar - Arabie saoudite : 10 - 0
 Syrie - Iran : 25 - 30

Groupe F 

|}

 
 Koweït - Japon : 35 - 24
 Corée du Sud - Bahreïn : 43 - 29
 
 Koweït - Bahreïn : 32 - 28
 Corée du Sud - Japon : 26 - 26
 
 Koweït - Corée du Sud : 32 - 26
 Japon - Bahreïn : 25 - 24

Tableau final

Podium

Voir aussi 
Handball aux Jeux asiatiques
Jeux asiatiques de 2006

Lien externe 
 Les compétitions de handball sur le site officiel des Jeux asiatiques Doha 2006

Compétition de handball à Doha
Jeux asiatiques de 2006
Jeux asiatiques